Svetovni pokal v smučarskih skokih 1996 je sedemnajsta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Svetovni pokal v skokih

Svetovni pokal v poletih

Pokal narodov

Viri 
 

1993 v športu
1993